Liguriella pardus är en bläckfiskart som först beskrevs av Berry 1916.  Liguriella pardus ingår i släktet Liguriella och familjen Cranchiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bläckfiskar
pardus